

Cinema
La governante, film diretto da Giovanni Grimaldi (1974)
La governante, film diretto da Matteo Pedani (1995)
La governante (The Governess), film diretto da Sandra Goldbacher (1998)

Teatro
La governante, opera teatrale di Vitaliano Brancati